Niektóre kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej:

W Polsce
 Kaplica Matki Boskiej Różańcowej w Bukowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie
 Kościół Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu
 Kościół Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa w Drobinie
 Kościół św. Sebastiana i Matki Boskiej Różańcowej w Jurgowie
 Kościół Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze
 Kościół Matki Bożej Różańcowej w Katowicach
 Kościół Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kruszynie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Mojęcicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Poznaniu
 Kościół Mariacki w Słupsku
 Kościół Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach
 Kościół Matki Bożej Różańcowej w Toporowie

Na świecie
 Katedra Matki Bożej Różańcowej w Buffalo
 Bazylika Matki Boskiej Różańcowej w Chiquinquirá
 Katedra Najświętszego Różańca w Cuttack
 Bazylika Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie
 Katedra Matki Bożej Różańcowej w Ksinara
 Bazylika Las Lajas
 Bazylika Matki Bożej Różańcowej w Lourdes
 Bazylika Katedralna Matki Bożej Różańcowej w Manizales
 Kościół Matki Bożej Najświętszego Różańca w Midleton
 Bazylika Matki Bożej Różańcowej w Pompejach
 Katedra Matki Bożej Różańcowej w Toledo (Ohio)
 Kościół Santa Maria del Rosario w Wenecji

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!